przenikalność elektryczna
 względna przenikalność elektryczna
 przenikalność magnetyczna